Novénkaia (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Novénkaia (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia